Чемпионат Дании по шахматам 1978 проходил в Хорсенсе.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1978

Чемпионаты Дании по шахматам
1978 год в шахматах
Спорт в Дании в 1978 году